Der Torpedo Typ 89  ist ein japanischer Torpedo, der in den 1980er-Jahren entwickelt und in den 1990er-Jahren bei den Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräften eingeführt wurde. Derzeit wird er von den U-Booten der Harushio-, der Oyashio- sowie der Sōryū-Klasse eingesetzt. Die zwischen 1999 und 2006 außer Dienst gestellten U-Boote der Yūshio-Klasse waren ebenfalls mit dem Typ 89 ausgerüstet.

Der Typ 89 ist ein drahtgelenkter Schwergewichtstorpedo, der mit passivem und aktivem Sonar ausgestattet ist. Seine Leistungsfähigkeit entspricht dem US-amerikanischen Mk. 48 ADCAP. Hersteller ist Mitsubishi Heavy Industries.

Literatur 
 Jane's Underwater Warfare Systems 2006–2007.

Torpedo
Mitsubishi Heavy Industries
Militärische Ausrüstung (japanische Selbstverteidigungsstreitkräfte, JSDF)